La música militar es una manifestación artística que ha acompañado a los ejércitos desde la antigüedad. A lo largo de la historia, las bandas militares han producido y ejecutado piezas musicales, convirtiendo a la música en un elemento fundamental de la cultura militar. Desde sus inicios como simple acompañamiento de las marchas militares, la música militar ha desarrollado su propio estilo y géneros, tales como las marchas procesionales, las oberturas y las piezas de concierto.

Las funciones del Cuerpo de Músicas Militares españolas 
El Cuerpo de Músicas Militares de las Fuerzas Armadas Españolas tiene como realizado los servicios de música, así como la preparación y dirección de bandas militares. En la actualidad, existen 26 agrupaciones o Unidades de Música cuyos integrantes pertenecen al Cuerpo de Músicas Militares. Su labor profesional se refleja en la celebración de conciertos, en la grabación de discos y en su participación en diversos actos castrenses.

Los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas españolas 
Los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas están formados por militares de los Ejércitos y la Armada. Antes de unificarse y pasar a depender del Ministerio de Defensa, estos Cuerpos estaban integrados en cada uno de los Tres Ejércitos. Los Cuerpos Comunes están formados por el Cuerpo Jurídico Militar, el Cuerpo Militar de Intervención, el Cuerpo Militar de Sanidad y el Cuerpo de Músicas Militares.

El ingreso al Cuerpo de Músicas Militares 
El ingreso al Cuerpo de Músicas Militares se puede hacer por acceso directo o por promoción interna. Una vez superadas las pruebas solicitadas en las convocatorias, los alumnos permanecerán tres meses rotando por las academias militares de los tres Ejércitos, donde realizan la fase de formación y seis meses en el Grupo de Escuelas de la Defensa.

La Escuela de Músicas Militares 
La Escuela de Músicas Militares (EMUM) es un centro docente integrado en la Academia Central de la Defensa. En ella se imparten las enseñanzas de formación y perfeccionamiento del Cuerpo de Músicas Militares, quienes se agrupan en una escala de oficiales y otra de suboficiales.

El patrimonio histórico de la música militar 
En la actualidad, el patrimonio histórico que representa la música militar es de gran interés y permite conocer la realidad y la historia de los Ejércitos. Este patrimonio musical constituye un fondo de gran importancia cultural que está depositado en diferentes centros dependientes del Ministerio de Defensa y se va incrementando con la actividad musical profesional de las Fuerzas Armadas en la actualidad.

Enlaces externos 

 Fuerzas Armadas Españolas (Reclutamiento)
 Ser músico militar. Acceso al Cuerpo de Músicas Militares

Fuerzas armadas
Música militar